Platzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Platzer (* 1963), österreichischer Generalmajor
 Alexandra Platzer (* 1986), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Beatrix Volc-Platzer (* 1954), österreichische Dermatologin und Humangenetikerin
 Birgit Platzer (* 1992), österreichische Rennrodlerin
 Christian von Platzer († 1853), österreichischer Offizier und Direktor des k.k. Polytechnischen Instituts in Wien
 Christoph Platzer (1659–1733), Historien- und Bildnismaler
 Fini Platzer (1913–1993), österreichische Künstlerin und Keramikerin
 Friedrich Platzer (1928–1975), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Georg Platzer (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Platzer, deutscher Skeletonsportler
 Herbert Platzer (* 1943), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ignác Michael Platzer (1757–1826), Bildhauer
 Ignaz Platzer (1974–1980), Mordopfer, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer
 Ignaz Franz Platzer (1717–1787), deutscher Bildhauer
 Ilona Platzer (1972–1980), Mordopfer, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer
 Inge Platzer (* 1930), deutsche Malerin und Grafikerin
 Johann Georg Platzer (1704–1761), österreichischer Maler
 Josef Platzer (1751–1806), österreichischer Architekt und Dekorationsmaler
 Martin Platzer (* 1963), österreichischer Eishockeyspieler
 Patrick Platzer (* 1992), österreichischer Eishockeyspieler

 Robert Platzer (1831–1868), Bildhauer
 Thomas Platzer (* 1969), deutscher Skeletonpilot
 Werner Platzer (1929–2017), österreichischer Anatom
 Wilfried Platzer (1909–1981), österreichischer Botschafter